Никлас Ландин Якобсен (; род. 19 декабря 1988 года, Сёборг) — датский гандболист, выступающий в немецком клубе «Киль» и за сборную Дании. Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира 2019 и 2021 годов, чемпион Европы 2012 года. Игрок года ИГФ (2019, 2021).

Карьера

Клубная 
Никлас Ландин Якобсен начинал свою карьеру выступая за датские клубы КФУМ Копенгаген, Свендборг, Бёеррингбро-Силькеборг. В 2012 году Никлас Ландин перешёл в немецкий клуб «Райн-Неккар Лёвен». В 2013 году Никлас Ландин выиграл в составе «Райн-Неккар Лёвен» кубок ЕГФ. В 2015 году Никлас Ландин перешёл в «Киль».

В сборной 
Никлас Ландин Якобсен выступает за сборную Дании с 2008 года. За сборную Ландин сыграл более 190 матчей и забросил 9 мячей. Чемпион летних Олимпийских игр 2016 года, лучший вратарь олимпийского турнира 2016 года.

Достижения

Командные 
 Олимпийский чемпион: 2016
 Чемпион мира: 2019
 Серебряный призёр чемпионатов мира (2): 2011, 2013
 Чемпион Европы: 2012
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2014
 Победитель суперкубка Германии: 2015
 Победитель Кубка ЕГФ: 2013, 2019
 Победитель Лиги чемпионов: 2020

Личные 
 Лучший вратарь олимпийского турнира: 2016
 Лучший вратарь чемпионата мира (2): 2013, 2019
 Игрок года ИГФ: 2019, 2021
 Гандболист года в Дании: 2012, 2014, 2020
 Гандболист года в Германии: 2021

Статистика 

Статистика Никласа Ландина.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Киля»
 Профиль на сайте ГК «Райн Лёвен»
 Профиль на сайте ЕГФ 
 
 
  Интервью с Никласом Ландином Якобсеном

Гандболисты Дании
Гандбольные вратари
Игроки сборной Дании по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Олимпийские чемпионы от Дании
Олимпийские чемпионы по гандболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Игроки ГК «Копенгаген»
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Ольборг»